La Coppa del Re 1981 è stata la 45ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1980-1981

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1981
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive ad Almería